Thornton hace referencia a:

 Thornton (Angus), Escocia
 Thornton (Fife), Escocia
 Thornton (Gales)

Estados Unidos 
 Thornton (Arkansas)
 Thornton (California)
 Thornton (Colorado)
 Thornton (Illinois)
 Thornton (Iowa)
 Thornton (Nuevo Hampshire)
 Thornton (Texas)
 Thornton (Washington)
 Thornton (Wisconsin)

Inglaterra 
 Thornton (Buckinghamshire)
 Thornton (Lancashire)
 Thornton (Leicestershire)
 Thornton (Lincolnshire)
 Thornton (Merseyside)
 Thornton (Northumberland)
 Thornton (Yorkshire del Este)
 Thornton (Yorkshire del Norte)
 Thornton (Yorkshire del Oeste)

Personas 
Robert John Thornton, botánico inglés.
Big Mama Thornton, cantante estadounidense.
Marvis Thornton, baloncestista estadounidense.
Thornton Wilder, dramaturgo estadounidense.
Melody Thornton, cantante estadounidense.
Alejandro Thornton, artista visual argentino.
Edward Thornton (1817-1906), diplomático británico.
John Thornton, filántropo británico.